Příjmení Mortensen nese více osobností:

 Dale T. Mortensen (1939–2014) – americký ekonom
 Hans Christian Cornelius Mortensen (1856–1921) – dánský učitel a profesor ornitologie
 Vagnur Mohr Mortensen (* 1983) – faerský fotbalový obránce
 Viggo Mortensen (* 1958) – americký herec
 William Mortensen (1897–1965) – americký fotograf

Externí odkazy